Gentle on My Mind – brano musicale di John Hartford del 1967, interpretato da Glen Campbell, Elvis Presley e altri
Gentle on My Mind – album di Glen Campbell del 1967
Gentle on My Mind – album di Glen Campbell del 1972
Gentle on My Mind – album di Patti Page del 1968
Gentle on My Mind – album di Dean Martin del 1968